Il existe plusieurs temples dédiés au culte de Sûrya :
 Le temple de Sûrya de Konârak, aussi appelé la pagode noire, dans l’Orissa en Inde,
 Le temple de Sûrya de Modhera, dans le Gujarat en Inde,
 Le temple de Sûrya de Gwâlior, ou Teli-ka-Mandir (le temple du marchand d’huile), dans le Madhya Pradesh en Inde,
 Le temple Padam Nath de Jhalrapatan, dans le Rajasthan, en Inde,
 Le Temple de Mârtand dans le Jammu-et-Cachemire, au Inde.